Schrickel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schrickel (1805–1885), deutscher Verwaltungsbeamter, Richter und Parlamentarier
 Friedrich Schrickel († 1878), deutscher Generalstabsarzt, Leibarzt des Großherzogs von Baden
 Kai Frederic Schrickel (* 1966), deutscher Schauspieler
 Leonhard Schrickel (1876–1931), deutscher Schriftsteller von historischen Romanen und Heimatforscher
 Nicolaus Schrickel (1820–1893), deutscher Orgelbaumeister aus Eilenburg
 Waldtraut Schrickel (1920–2009), deutsche Prähistorikerin